Gian Maria Riminaldi – giurista italiano
 Giovanni Maria Riminaldi – cardinale italiano
 Girolamo Riminaldi – pittore italiano
 Orazio Riminaldi – pittore italiano